Il doppio del torneo di tennis Samsung Securities Cup 2007, facente parte della categoria ATP Challenger Tour, ha avuto come vincitori Rik De Voest e Lu Yen-Hsun che hanno battuto in finale Sanchai Ratiwatana e Sonchat Ratiwatana 6-3, 7-5.

Teste di serie 

 Sanchai Ratiwatana /  Sonchat Ratiwatana (finale)
 Rajeev Ram /  Bobby Reynolds (primo turno)

 Harel Levy /  Sam Warburg (quarti di finale)
 Rik De Voest /  Lu Yen-Hsun (Campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Samsung Securities Cup 2007